Söderby – miejscowość w Estonii
 Söderby – miejscowość w Szwecji